VM i håndbold 2015, gruppe B er gruppe B ved VM i håndbold 2015 i Qatar. Kampene bliver spillet mellem den 16. januar 2015 og 23. januar 2015.

Stilling

Kampe

Eksterne henvisninger 
 Turneringens hjemmeside  

Gruppe B (mænd)